Будон, Жак-Оливье (род. 1962) — французский историк.
 Будон, Раймон (Raymond Boudon; 1934—2013) — французский социолог.
 Будон Ринчендуб (1290—1364) — буддийский наставник, историограф, переводчик и кодификатор, почитаемый во всех тибетских школах.
 Будон де Сент-Аман, Жан Флоримон (1748—1831) — французский натуралист, историк и литератор.